Zkratka ITF může znamenat:

 Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě
 International Taekwondo Federation – Mezinárodní federace taekwonda
 International Tennis Federation – Mezinárodní tenisová federace